Николай Ерёмин:
 Ерёмин, Николай Владимирович (1901—1976) — советский военачальник, генерал-майор.
 Ерёмин, Николай Иосифович (1932—2020) — советский и российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Ерёмин, Николай Николаевич (род. 1968) — российский химик, член-корреспондент РАН.
  Ерёмин, Николай Яковлевич (1931—2006) — советский и российский инженер и руководитель.